Krivajevići est un toponyme qui peut désigner :
Krivajevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krivajevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.